Петрівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Петрівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Петрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Петрівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Петрівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Петрівська сільська рада — Донецька область, Старобешівський район
 Петрівська сільська рада — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Петрівська сільська рада — Київська область, Таращанський район
 Петрівська сільська рада — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Петрівська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Петрівська сільська рада — Луганська область, Перевальський район
 Петрівська сільська рада — Миколаївська область, Миколаївський район
 Петрівська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Петрівська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Петрівська сільська рада — Одеська область, Миколаївський район
 Петрівська сільська рада — Одеська область, Подільський район
 Петрівська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Петрівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Петрівська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Петрівська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район
 Петрівська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район
 Петрівська сільська рада — Чернігівська область, Бобровицький район
 Петрівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район
 Петрівська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район

 Петрівська сільська рада — колишня назва Святопетрівської сільської ради Запорізька область, Гуляйпільський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Святопетрівської сільської ради Київська область, Києво-Святошинський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Козацької сільської ради Кіровоградська область, Петрівський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Коржовської сільської ради Луганська область, Сватівський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Полішпаківської сільської ради Одеська область, Великомихайлівський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Курісовської сільської ради Одеська область, Лиманський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Вишневої сільської ради Полтавська область, Хорольський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Осинівської сільської ради Харківська область, Куп'янський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Благодатнівської сільської ради Херсонська область, Білозерський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Хейлівської сільської ради Черкаська область, Монастирищенський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Махнівської сільської ради Чернігівська область, Борзнянський район
 Петрівська сільська рада — колишня назва Мостиської сільської ради Чернігівська область, Козелецький район